Doddington (Cambridgeshire)
 Doddington (Cheshire)
 Doddington (Kent)
 Doddington (Lincolnshire)
 Doddington (Norfolk)
 Doddington (Northumberland)
 Doddington (Shropshire)